Абель Квай Алиер (род. 1933) — южносуданский политик, судья. Занимал должность вице-президента Судана в 1972-1982 годах.

Ранние годы 
Родился в Южном Судане в штате Верхний Нил. Учился в средней школе Румбек, в которой учились много представителей номенклатуры Южного Судана. Окончил юридический факультет в университете Хартума.

Разрыв аддис-абебского соглашения 
В 1972 году был подписан мирный договор — аддис-абебское соглашение. Абель Алиер участвовал в договорах. После этого он стал вице-президентом. В 1983 году президент Судана Нимейри сделал разрыв в договоре — там начали жить по законам шариата. Из-за этого началась война.

В начале 1990-х годов Абель написал книгу Southern Sudan: Too Many Agreements Dishonored, в которой рассказывается о проблемах в Южном Судане.

Хартумское соглашение 

В 1997 году было подписано хартумское соглашение.

Смерть Дж. Гаранга (2005) 
Абель Алиер принимал участие в расследовании крушения самолёта, из-за которого погиб политик Дж. Гаранг. Основная версия крушения — плохая видимость.

Политики Южного Судана